Zawody w skoku w wzwyż mężczyzn rozgrywane w ramach Igrzysk Olimpijskich 1952 w Helsinkach.

Kwalifikacje 
Aby wejść do finału trzeba było przeskoczyć poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,87 cm.

Finał

1,70 
Tylko 7 z 28 zawodników, którzy przeszli do finału zdecydowało się na walkę na tej wysokości: Australijczyk Pat Leane, Finowie: Pekka Halme, Albert Koskinen, Brytyjczycy Alan Paterson, Ron Pavitt, Peter Wells i Wenezuelczyk Téofilo Davis. Wszyscy zawodnicy pokonali tę wysokość w pierwszej próbie.

1,80 
Na wysokości 1,80 walczyło 23 zawodników. Wysokość ta została pominięta przez Norwegów, Szwedów i Rumuna. Wszyscy zawodnicy, którzy skakali przy tej wysokości oprócz Francuza Georges Damitio i reprezentantów ZSRR: Jurija Iljasowa, Jewgena Wansowicza pokonali ją w pierwszych próbach, ta trójka przy drugim podejściu.

1,90 
Na wysokości 1,90 walczyli wszyscy zawodnicy. Odpadli: reprezentant Złotego Wybrzeża James Owoo, Indonezyjczyk Maram Sudarmodjo, Nigeryjczyk Boniface Guobadia, reprezentant Jugosławii Mihajlo Dimitrijević, Australijczyk Pat Leane,Fin Albert Koskinen, Brytyjczyk Alan Paterson, Wenezuelczyk Téofilo Davis i reprezentant ZSRR Jewegen Wansowicz.

1,95 
Na wysokości 1,95 odpadli: Bjørn Gundersen, Jacques Delelienne, Josiah Majekodunmi, Pekka Halme, Peter Wells, Georges Damitio, Jurij Iljasow, Arne Ljungqvist, Hans Wahli, Birger Leirud, Claude Bénard, Nafiu Osagie.

1,98 
Na wysokości 1,98 odpadli: Brytyjczyk Ron Pavitt, Rumun Ion Söter i reprezentant Stanów Zjednoczonych Arnie Betton. Szwed Gösta Svensson tą wysokość zaliczył w trzecim podejściu.

2,01 
Wysokość 2,01 cm zaliczało tylko 4 lekkoatletów, dwaj reprezentanci Stanów Zjednoczonych Buddy Davis i Ken Wiesner oraz Brazylijczyk José da Conceição i Szwed Gösta Svensson. Wysokość pokonali tylko zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych pokonując poprzeczkę w pierwszej próbie. Brazylijczykowi ze względu na mniejszą liczbę zrzuceń na najwyższej zaliczonej wysokości przypadł brąz.

2,04 
Wysokość 2,01 metra była rekordem olimpijskim. Poprzeczkę na wysokości 2,04 na Igrzyskach w Helsinkach próbowało pokonać tylko dwóch zawodników Buddy Davis i Ken Wiesner, obaj lekkoatleci do tej wysokości radzi sobie idealnie nie strącając żadnej poprzeczki. Wysokość tą pokonał tylko Buddy Davis ustalając nowy rekord olimpijski.

2,07 
Na tej wysokości swoich sił próbował tylko Buddy Davis, który spalił wszystkie próby.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952